Trapézio (geometria) — um quadrilátero
Trapézio (bolo) — bolo tradicional português, erradamente denominado como "Jesuíta".
 Trapézio (circo) — baloiçopt / balançobr usado no trapezismo
 Trapézio (vela) — acessório de vela
 Trapézio amazónico — território da Colômbia
 Músculo trapézio — um músculo do corpo humano
 Osso trapézio — um osso da mão

Desambiguação